{{DISPLAYTITLE:C7H12}}
De molecuulformule C7H12 kan staan voor:
 Cyclohepteen
 Methyleencyclohexaan
 Norbornaan
 Norcaraan (bicyclo[4.1.0]heptaan)
Zie ook: Lijst van brutoformules C07